Arte eller ARTE kan henvise til flere artikler:
 ARTE – oprindeligt "Arbejdernes Teater"; en teaterorganisation og senere billetformidler
 Arte (tv-kanal) – fransk-tysk tv-kanal